Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу у сезони 2005/06. било је треће и последње издање овог такмичења организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије и Црне Горе.

Лига је као и у протеклој сезони имала 16. клубова. Уместо четири клуба Чукарички Станком, Сутјеска Никшић, Хајдук Београд и Раднички Југопетрол који су на крају сезоне 2004/05 испали у Другу лигу у лигу су ушли: Будућност Банатски Двор, Рад, Јавор Хабитфарм и Јединство Бијело Поље. Вождовац се у јуну 2005. фузионисао са ФК Железник који се угасио из финансијских разлога и заузео његово место у Првој лиги.

Првенство које је почело 5. августа играло се по двокружном лига систему.

Састав Прве лиге Србије и Црне Горе у сезони 2005/06

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца 
20 голова
 Срђан Радоњић (Партизан)

19 голова
 Душан Ђокић (Вождовац 11, Црвена звезда) 8

12 голова
 Бошко Јанковић (Црвена звезда) 
 Никола Жигић (Црвена звезда)
 Дражен Милић (Зета)
 Ненад Милијаш (Земун 8, Црвена звезда 4)

11 голова
 Дејан Османовић (Хајдук Родић)
 Милан Пуровић (Црвена звезда
 Резултати клубова прве лиге Србије и Црне Горе у европским такмичењима 2005/06. 

Прод - Након продужетака ; p - Након извођена пенала

 Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу 2006/07.
 Суперлига Србије у фудбалу 2006/07.

 УЕФА ранг листа националних лига у сезони 2005/06 (52 екипе) 
 (место у сезони 2004/05)
 16 (17)  Лига Аустрије
 17 (19)  Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 18 (15'')  Лига Пољске
 Full List

Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
Сезона 2005/06. у српском фудбалу
Сезона 2005/06. у црногорском фудбалу